Adyumba peut désigner :
 Adyumba, un peuple du Gabon ;
 adyumba, un dialecte du myènè, une langue bantoue.